Филипп Уэбб:
 Уэбб, Филипп Баркер (1793—1854) — британский ботаник, систематик, автор наименований ряда ботанических таксонов (в ботанической номенклатуре они дополняются сокращением Webb).
 Уэбб, Филипп Спикмен (1831—1915) — английский архитектор и дизайнер, представитель движения искусств и ремёсел.